Тернівська загальноосвітня школа I—III ступенів № 4 з класами вечірньої очної форми навчання — російськомовний навчальний заклад I-III ступенів акредитації у місті Тернівка Дніпропетровської області.

Загальні дані 

Тернівська загальноосвітня школа I—III ступенів № 4 з класами вечірньої очної форми навчання розташована за адресою: вул. С. Маркова, 7, місто Тернівка (Дніпропетровська область)—51502, Україна.

Директор закладу — Пятайкіна Олена Вікторівна, вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, лауреат обласної премії, учасник обласного конкурсу "Учитель року - 2007".

Мова викладання — російська.

Профільна направленість: Біологічний (43 уч.), історичний (23 уч.), Інформаційних технологій (21 уч.), математичний (20 уч.), міжшкільні спецкурси (73 уч.).Гуртки - 13, 27 год., 300 учнів.. 

На базі школи діє "Євроклуб".

Історія 
Школа була відкрита в 1970 році. Спочатку була восьмирічною. З 1972 року стає середньою. У 1998 році на базі навчального закладу відкриваються класи з вечірньою формою навчання.

Примітки

Посилання 
 Школа на сайті відділу освіти Тернівської міської ради 

Т
Т
Освіта в Тернівці